Скрылево — название нескольких населённых пунктов:
 Скрылево — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Скрылево — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Скрылево — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Скрылёво — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Большое Скрылево, Малое Скрылево — деревни в Большесельском районе Ярославской области